James Hepburn ist der Name folgender Personen:

* James Hepburn, 4. Earl of Bothwell (um 1534–1578), schottischer Heerführer
 James Alexander Hepburn von Bothwell (* um 1790; † zwischen 1848 und 1854), schottisch-preußischer Ingenieur, Gymnasiallehrer und Hochschullehrer
 James Curtis Hepburn (1815–1911), US-amerikanischer Missionar und Sprachforscher

Siehe auch:
 Jamie Hepburn (* 1979), schottischer Politiker